Старово́йт (Старовійт) — українське прізвище. 

Відомі носії

 Старовойт Андрій Петрович — засновник фрі-файту, президент Міжнародної та Всеукраїнської федерацій «Фрі-файту».
 Старовойт Ірина Миколаївна — літературознавець, поет, перекладач, член АУП.
 Старовойт Маргарита Глібівна — український гравер.
 Старовойт Микола Васильович — український літературознавець, кандидат філологічних наук, професор, член НСПУ.
 Старовійт Микола Михайлович — український мемуарист, один з найвпливовіших представників української інтелігенції у Лос-Анджелесі.

Українські прізвища